Административное деление Могилёвской области представлено 21 районом, 2 городами областного подчинения (Бобруйск, Могилёв), 13 городами районного подчинения, 6 посёлками городского типа, 2 978  сельскими населенными пунктами.

Представительную власть осуществляют областной Совет депутатов, районные Советы депутатов – 21, городской Совет депутатов – 2; городские Советы депутатов городов районного подчинения – 13, поселковые и сельские Советы депутатов – 155.

Исполнительная власть представляет областной исполнительный комитет, районные и городские исполнительные комитеты – 21, исполнительные комитеты городов районного подчинения – 2, поселковые и сельские исполнительные комитеты – 155.

См. также 
 Области Белоруссии

Примечания